Araruna ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Araruna (Paraná)
 Araruna (Paraíba)